Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2001 odbyły się między 31 marca a 8 kwietnia 2001 w szwajcarskiej Lozannie, w Espace Malley.

Tytuł mistrzyń świata obroniła inna drużyna kanadyjska (Colleen Jones), która pokonały w finale Szwedki (Anette Norberg) 5:2. W małym finale Dunki (Lene Bidstrup) pokonały 7:6 Szkotki (Julia Ewart). Był to pierwszy występ Rosjanek na mistrzostwach świata.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

2001
2001 w curlingu
2001 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Sport w Lozannie